Eruca Sativa peut désigner :

 Eruca sativa, nom désignant la roquette
 Eruca Sativa, groupe de rock alternatif argentin, originaire de Córdoba